Dipo kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dipo (socken i Kina, Guangxi), 
 Dipo (köping i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar